«Заросший пруд» — название нескольких картин:
 «Заросший пруд» — картина Василия Поленова, написанная в 1879 году.
 «Заросший пруд» — картина Исаака Левитана, написанная в 1887 году.
 «Заросший пруд» — картина Константина Сомова, написанная в 1899 году.